Imutabilidade é a qualidade de não ser capaz de se alterar. Ela também pode se referir ao seguinte:
 Objeto imutável, em ciência da computação;
 Imutabilidade (teologia), a crença de que Deus não pode mudar;
 Imutabilidade Externa( Capacidade de ninguém e nem nada conseguir mudar algo em você,só si mesmo consegue tal feito.

Desambiguação